Neoplectes  — подрод кавказских жуков рода жужелиц (Carabus), включающий 8 видов, эндемики страны Грузия.

История изучения 
Подрод Neoplectes был описан энтомологом Reitter в 1885 году, а первый вид подрода Carabus (Neoplectes) ibericus Fischer, 1823. Долгое время этот подрод включал представителей подрода Archiplectes, выделенного в 1982 году немецким энтомологом Gottwald. Интерес к сборам экземпляров и систематике группы этих жужелиц в последние десятилетия активно подогревался коллекционерами. Особенно в контексте коллекционного интереса стоит отметить Carabus (Neoplectes) martviliensis ввиду его крупных размеров, и разнообразной металлической расцветки.

Описание 
Представители подрода имеют средние и крупные размеры тела, относительно других представителей рода Carabus, низ тела черный, верх, металлически блестящий у самцов и более матовый у самок, окраска довольно разнообразная, даже у экземпляров одного вида, от малинового до темно-фиолетового цвета. Надкрылья уплощенные, с развитой скульптурой.

Экология и ареал 
Виды подрода обитают преимущественно в лесной зоне, начиная от 300 метров над уровнем моря, поднимаясь местами до зоны субальпийских и альпийских лугов, до высоты 2500 метров над уровнем моря. Как правило плотность популяций высокая. Питание имаго несильно специфично, в обычный рацион входят дождевые червя, иногда слизняки и мелкие улитки. Имаго активны на протяжении теплого сезона – с апреля по октябрь.

Обитают только в Закавказье на территории Грузии. Ареалы обитания некоторых видов и подвидов подрода Neoplectes очень малы.

Систематика 

 Вид:  типовое место "Iberia", env. Surami; vall. Dzhvari.
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подвид: 
 Подвид: 

Внешне виды довольно схожи между собой и достоверное определение возможно с помощью исследования структуры внутреннего мешка - Эндофаллус. 

Ниже приводятся сравнительные таблицы эндофалусов всех известных видов подрода Neoplectes.

Литература 

 Retezar, I. & Djavelidze, I. 1992. A New Carabus (Neoplectes) Species from the Central Caucasus (Coleoptera: Carabidae). Folia Entomologica Hungarica Vol 52, pp 89–92.
 Kryzhanovskij, O.L., Belousov, I.A., Kabak, I.I., Kataev, B.M., Makarov, K.V. & Shilenkov, V.G. 1995. A checklist of the ground-beetles of Russia and adjacent lands. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 271 pp. (Pensoft Series Faunistica, 3.)
 Deuve, T. 2004. Illustrated catalogue of the genus Carabus of the World (Coleoptera: Carabidae). Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 461 pp. ISBN 978-954-642-200-2
 Retezár I. 2011. Investigation on endophallic structure of the subgenus Carabus (Neoplectes) Reitter, 1885 (Coleoptera: Carabidae). Folia Entomologica Hungarica. Vol.72: pp.1–12.
 Deuve, T. 2012. Description d’une nouvelle sous-espèce de Carabus (Tribax) ibericus Fischer, 1823 (Coleopteta, Carabidae). Coléoptères 18: 99–109.
 Deuve, T. 2013. Nouveaux Carabus et Cychrus de la Chine et de la Géorgie (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères 19: 89–106.
 Fominykh, D.D., Zamotajlov, A.S. & Titarenko, A.Y. 2019. Description of a new subspecies of Carabus (Neoplectes) martviliensis Retezár et Djavelidze, 1992 from Central Georgia (Coleoptera: Carabidae). Russian Entomological Journal 28(3): 251–257.
 Zamotajlov, A.S. & Fominykh, D.D. 2014. A study on Georgian species of the Carabus Linnaeus, 1758 subgenus Neoplectes Reitter, 1885 (Coleoptera: Carabidae), with description of a new species. Euroasian Entomological Journal 13(6): 522–526.
 Deuve, T. 2015. Note sur la variation géographique de Carabus (Tribax) mellyi Chaudoir, 1846, et C. (T.) ibericus Fischer, 1824 (Coleoptera, Carabidae). Coléoptères 21(10): 119–126.
 Fominykh, D.D., Zamotajlov, A.S. & Titarenko, A.Y. 2016. Further contribution to the knowledge of Georgian species of the Carabus Linnaeus, 1758 subgenus Neoplectes Reitter, 1885, with description of a new subspecies of C. titarenkoi Zamotajlov & Fominykh, 2014 (Coleoptera: Carabidae: Carabini). Zootaxa 4179(3): 561–599. DOI: 10.11646/zootaxa.4179.3.10

Примечания

Ссылки

Карабусы